, , , или , ( — ) — японский государственный и политический деятель периода Адзути-Момояма. Была трижды замужем, первый раз за Садзи Кадзунари, своим двоюродным братом, но развелась с ним по приказу Тоётоми Хидэёси. Вторично вышла замуж за племянника Хидэёси, Тоётоми Хидэкацу, от которого родила дочь Тоётоми Садако, но он умер из-за болезни во время Корейской войны. В 1595 году вступила в брак в третий раз с Токугавой Хидэтадой, который впоследствии стал 2-м сёгуном из династии Токугава. Она стала матерью его преемника Иэмицу. У них также были дочери Сэнхимэ, Тамахимэ, Кацухимэ, Хацухимэ, Maцухимэ и ещё один сын Таданага. Хацухимэ была удочерена сестрой Ого Хацу, женой Kёгоку Taкацугу. Кроме того, Адзаи Го была бабушкой императрицы Мэйсё.

Посмертное имя — Её высочество госпожа .

Удача Хидэтады хорошо повлияла на жизнь Адзаи Го. Сохранившиеся записи купцов предметами роскоши дают нам представление о вкусах женщин привилегированного класса, к которым принадлежала Oгo и её сестры.

Генеалогия 
Адзаи Го, также известная как Ого, была третьей и младшей дочерью Адзаи Нагамасы и Оити, младшей сестры Оды Нобунаги. Тоётоми Хидэёси стал приёмным отцом и защитником Эё до её замужества.

Старшая сестра Эё, Ёдо-доно, при рождении Тятя, была видной наложницей Хидэёси, которая родила его наследника, Тоётоми Хидэёри.

Средняя сестра Ого, Хацу была женой Кёгоку Такацугу и матерью Кёгоку Тадатаки.

Захоронение 
После того как Хидэтада передал должность сёгуна сыну Иэмицу и принял титул экс-сёгуна в 1623 году, Oгo взяла буддийское имя, . Похоронена на территории храма  в окрестностях Токио.

Посмертно награждена 1-м младшим чиновничьим рангом.

Тайга дорама  
В 2011 году по телеканалу NHK вышла историческая драма , основанная на жизни Oгo; её роль исполнила .

Примечания

Литература 

 Hickman, Money L., John T. Carpenter and Bruce A. Coats. (2002).  Japan’s Golden Age: Momoyama. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-09407-8; ISBN 978-0-300-09407-7;  OCLC 34564921
 Wilson, Richard L. (1985).  Ogata Kenzan (1663—1743) (PhD thesis/dissertation). Lawrence, Kansas: University of Kansas.  OCLC 19111312

Ссылки 
 Телевизионная историческая драма NHK «Gō: Hime-tachi no Sengoku»

Персоналии периода Эдо
Период Адзути-Момояма